Парижская коммуна — деревообрабатывающее предприятие в Ярославле. Располагалось в начале Тутаевского шоссе на правом берегу Волги. Закрыто в связи с банкротством в 2002 году.

История 
В 1888 году на пустыре близ села Иваньково Норской волости Ярославского уезда Ярославской губернии торговым домом сыновей купца Василия Николаевича Дунаева был построен Бурчихинский химико-красочный завод, названный так по протекающему рядом ручью Бурчиха. Завод производил серную и соляную кислоты, купоросное масло, голландскую сажу, краску медянку, свинцовые белила и другие краски.

К 1920 году это был лесозавод № 1, 30 октября 1922 года он был переименован в завод «Парижская коммуна». Вокруг фабрики образовался одноимённый посёлок, вошедший в середине XX века в состав города Ярославля.

В 1950-е годы был самым крупным в области деревообрабатывающим предприятием, дающим в год до 80 тысяч кубометров пиломатериалов.

В 2002 году в связи с банкротством имущество завода «Парижская коммуна» перешло в собственность ООО «Славмебель».

Примечания 

Предприятия Российской империи
Предприятия деревообрабатывающей промышленности СССР
Исчезнувшие предприятия Ярославля
Исчезнувшие компании России
Лесопромышленные компании России